Епархия Короаты () — епархия Римско-католической церкви c центром в городе Короата, Бразилия. Епархия Короаты входит в митрополию Сан-Луиш-до-Мараньяна. Кафедральным собором епархии Короаты является собор Пресвятой Девы Марии.

История 

26 августа 1977 года Римский папа Павел VI издал буллу Qui benevolentissimi Dei, которой учредил епархию Короаты, выделив её из архиепархии Сан-Луиш-до-Мараньяна.

Ординарии епархии 

 епископ Reinaldo Ernst E. Pünder (5.05.1978 — 16.01.2011);
 епископ Sebastião Bandeira Coêlho (16.01.2011 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Бразилии